Il singolare del torneo di tennis Hampton Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Jan Kodeš 3-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Jan Kodeš (finale)

 Roger Taylor (secondo turno)
 Karl Meiler (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hampton Open 1975